RBQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rurrenabaque (Bolivia)